Okręty US Navy o nazwie USS  "Gridley":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Wickes. Zwodowany w 1918, wycofany ze służby w 1922.
 Drugi  był niszczycielem typu Gridley. Zwodowany w 1936, skreślony w 1947.
 Trzeci  fregatą rakietową (później klasyfikowany jako krążownik rakietowy) typu Leahy. Zwodowany w 1961, skreślony w 1994.
 Czwarty  jest niszczycielem typu Arleigh Burke. Wszedł do służby w 2007.

Gridley